

Persone 
 Dorothy Dobbie – politica canadese
 Edward Dobbie – calciatore e arbitro di calcio inglese
 Stephen Dobbie – calciatore scozzese, attaccante
 Thomas William Dobbie – ingegnere e politico canadese

Pagine correlate 
 Dobie